Hindermann ist der Familienname folgender Personen:

 Aenne Hindermann (1872–1955), deutsche Opernsängerin (Sopran)
 Federico Hindermann (1921–2012), Schweizer Romanist, Übersetzer, Herausgeber und Verlagsleiter
 Hans Hindermann (1877–1963), Schweizer Architekt
 Marie-Sophie Hindermann (* 1991), deutsche Leistungsturnerin
 Philipp Hindermann (1796–1884), Schweizer Lehrer und Dichter in Baseldeutsch

Siehe auch:
 Bureau Hindermann
 Hintermann